Зайчик — річка в Україні, у Народицькому районі Житомирської області. Ліва притока Бучи (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 9,2 км.

Притоки 
 Воська (права).

Розташування 
Бере початок у Вилах. Тече переважно на північний захід через Буду-Голубієвичі, Голубієвичі і на південному заході від Васьківців впадає у річку Бучу, праву притоку Звіздалі.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 203 (Зайчик № 3)
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 157.

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Народицький район
Річки Народицького району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці